Black Horse Tavern bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Black Horse Tavern (Connecticut), NRHP-Nr. 78002851
 Black Horse Tavern (Maine), NRHP-Nr. 82000783
 Black Horse Tavern (Pennsylvania), NRHP-Nr. 78002331

Siehe auch:
 Black Horse Tavern (Bellvue Hotel and Office), NRHP-Nr. 01001521